Sehlmeyer ist der Familienname von:

 Grete Sehlmeyer (1891–1967), deutsche Politikerin (FDP, Liberaler Bund) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Markus Sehlmeyer (* 1968), deutscher Althistoriker